Zieler ist der Familienname von:

 Karl Zieler (1874–1945), deutscher Hautarzt und Universitätsprofessor
 Ron-Robert Zieler (* 1989), deutscher Fußballtorhüter
 Thomas Zieler (* 1957), deutscher Schauspieler und Verleger von Hörbüchern

Zieler bezeichnet auch:
 Zieler (Schießsport), Amt bei schießsportlichen Wettbewerben der Schützenvereine